Сергей Бабков:
 Бабков, Сергей Анатольевич (род. 1967) — советский и российский баскетболист.
 Бабков, Сергей Фёдорович (1920—1993) — советский и российский живописец, график.